7-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 1999 проводился в городе Шанхай (Китай) с участием 10 команд.

В Китае и городе Шанхай женский чемпионат Азии проводился впервые.

Чемпионами Азии (в 4-й раз в своей истории и 4-й раз подряд) стала сборная Китая, победив в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная КНДР.

Итоговая классификация

Примечания 

1999 год в софтболе
1999
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Китае
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Чемпионаты Азии в Китае
Софтбол